Der Scottish League Cup wurde 1948/49 zum 3. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 11. September 1948 und endete mit dem Finale am 12. März 1949 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete in den Wettbewerb der FC East Fife, der sich im Vorjahresfinale gegen den FC Falkirk durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen die Glasgow Rangers auf die zweitklassigen Raith Rovers. Die Rangers erreichten nach 1947 zum zweiten Mal das Endspiel im Ligapokal, die Rovers erstmals. Die Rangers gewannen nach Toren von Torrance Gillick und Willie Paton das Finale mit 2:0 und holten nach 1947 zum zweiten Mal den Titel. Die Rangers gewannen in der gleichen Saison die Schottische Meisterschaft und den Pokal, womit erstmals in der Vereinsgeschichte das Triple gewonnen wurde. Die Rovers wurden Zweitligameister und stellten mit Willie Penman den Torschützenkönig.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 11. September und 16. Oktober 1948.

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 30. Oktober 1948. Die Wiederholungsspiele fanden am 3. und 8. November 1948 statt.

|}

Wiederholungsspiele 

|}

2. Wiederholungsspiel 

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 20. November 1948 im Hampden Park in Glasgow.

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1948/49 bei statto.com

1948/49
Fußballsaison 1948/49